Het WTA-tennistoernooi van The Bronx (officieel Bronx Open) van 2019 vond plaats van zondag 18 tot en met zaterdag 24 augustus 2019 in The Bronx, een wijk van de Amerikaanse stad New York. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Chinese Wang Qiang bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Camila Giorgi.

De Poolse kwalificante Magda Linette won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Italiaanse Camila Giorgi in drie sets. Linette wist voor het eerst in haar loop­baan een toernooi hoger dan categorie Challenger op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds vijf jaar. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Samantha Stosur en Zhang Shuai, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Darija Jurak en María José Martínez Sánchez won het toernooi. In de op vrijdag 23 augustus gespeelde finale ver­sloegen zij het ongeplaatste koppel Margarita Gasparjan en Monica Niculescu in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Kroatische Jurak had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Spaanse Martínez Sánchez twintig.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

The Bronx 2019
The Bronx